Jean Vaillant (1932-),  athlète français ;
 Jean Vaillant (1885-?), relieur français.